Masters 2014 (ang: 2014 Dafabet Masters) − nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy, rozegrany został w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 12-19 stycznia 2014 roku. 

Obrońcą tytułu był Anglik, Mark Selby.

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 90 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Runda 1: 12 500 £

Najwyższy break turnieju: 10 000 £

Łączna pula nagród: 600 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 
 138  Marco Fu
 136  Mark Davis
 134, 129  Ronnie O’Sullivan
 132, 112  Barry Hawkins
 120, 101  Judd Trump
 117  Shaun Murphy
 114  Mark Allen
 112  Stephen Maguire
 109  John Higgins
 106  Joe Perry
 104  Mark Selby
 101  Neil Robertson
 100  Ricky Walden

Linki zewnętrzne 
 Masters 2014 na snookerworld.pl

Bibliografia 
 

Masters
Nierankingowe turnieje snookerowe
2014 w Anglii